Notre-Dame de Betania, également connue sous le nom de Notre-Dame Réconciliatrice de tous les Peuples ou Réconciliatrice des Peuples est le nom donné à la Vierge Marie à la suite des apparitions mariales de Betania au Venezuela de 1976 à 1989. Ces apparitions sont officiellement reconnues par l'évêque du lieu en 1987.

Débutée dans ce sanctuaire vénézuélien, cette dévotion se répand lentement dans le monde, à travers les pèlerinages et les communications de la , créée par la voyante Maria Esperanza Medrano de Bianchini pour diffuser le message qu'elle aurait reçu de la Vierge Marie.

Les apparitions 

 Historique 

Le  a lieu la première apparition à Maria Esperanza Medrano de Bianchini dans une grotte près d’une petite rivière au pied d’une colline. Chaque année, le , Maria Esperanza et des croyants ou des curieux se rassemblent à la grotte. Marie se présente à elle comme . Le , une centaine de personnes disent avoir vu la Vierge Marie à la grotte, en même temps que la voyante.

 Reconnaissance 
Après une enquête canonique de trois années,  Bello Ricardo, évêque de Los Teques proclame l’authenticité des apparitions dans une lettre pastorale le .

Les apparitions se poursuivent jusqu'en 1989, pour la voyantes et quelques autres croyants qui l'accompagnent.

Description 

L'apparition a été  par plusieurs personnes comme ressemblant à diverses représentations connues de la Vierge tels que Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame du Mont-Carmel, Notre-Dame des Miracles ou Notre-Dame des Douleurs. Néanmoins, la voyante Maria Esperanza a décrit la Vierge lors de l'une de ses apparitions sous une représentation qui lui est spécifique : celle d'une Vierge à l'Enfant, portant l'Enfant-Jésus de son bras droit, et tenant dans sa main gauche un chapelet. 

Marie (sous le titre de Notre-Dame de Betania) est représentée avec les cheveux jusqu'aux épaules et la tête découverte. Le drapé de sa robe est repris au-dessus de son bras gauche. Le chapelet qu'elle tient à sa main gauche peut être non sculpté mais posé sur la statue. La Vierge est debout sur un globe hémisphérique. Une rose est parfois placée dans sa main gauche. L'Enfant-Jésus est nu, simplement recouvert d'un tissu à la ceinture.

Une statue représentant la Vierge sous cette forme a été placée dans le sanctuaire, sur le lieu des apparitions. Des copies de cette statue sont diffusées pour les fidèles.

Notoriété et influence

Le sanctuaire marial de Betania 

En 1987, lors de la reconnaissance des apparitions,  Pio Bello Ricardo autorise la construction d'une église dédiée à , ainsi que d'un centre d'accueil et d'assistance aux pauvres. Pour ce faire, les propriétaires font don de  de terrain au diocèse pour y construire le lieu de culte.

En 2009, la conférence épiscopale du Venezuela donne au sanctuaire le titre de .

Les autorités du sanctuaire déclarent que la fréquentation internationale des pèlerins augmente régulièrement.

Dans le reste du monde

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Apparitions mariales de Betania
 Sanctuaire marial de Betania
 Notre-Dame de Coromoto
 Dame de Tous les Peuples

Liens externes 
 
  du sanctuaire.

Bibliographie 
 .

Notre-Dame de Betania
Betania